Бопиј може да се односи на:

 Бопиј (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Бопиј (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Бопиј (Лот и Гарона), насељено место у Француској, у департману Лот и Гарона
 Бопиј (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона